Бёрю () / Армянские Борисы (, ) — село в Геранбойском районе Азербайджана, при Советском Союзе располагавшееся в преимущественно армянонаселённом Шаумяновском районе Азербайджанской ССР.

Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, претендующей на этот населённый пункт и прилегающую территорию, расположено в Шаумяновском районе НКР.

К западу от Армянских Борисов расположено село Русские Борисы, которое получило своё название как противопоставление названию соседнего армянского села. Армянское население было вынуждено покинуть село в результате карабахского конфликта.

Примечания 

Карабахский конфликт